von Nassau ist der Familienname folgender Personen:
 Adelheid von Nassau-Dillenburg (vor 1331–nach 1381), Gräfin von Nassau-Dillenburg und Äbtissin im Kloster Keppel

 Albrecht von Nassau-Weilburg-Ottweiler bzs. Nassau-Saarbrücken(-Ottweiler) (1537–1593), Graf aus dem Haus Nassau, siehe Albrecht (Nassau-Weilburg)

 Auguste Friederike Wilhelmine von Nassau-Idstein (1699–1750), Fürstin von Nassau-Weilburg 
 Balthasar von Nassau-Wiesbaden-Idstein (1520–1568), regierender Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein, siehe Balthasar (Nassau-Wiesbaden-Idstein)

 Christian von Nassau-Dillenburg (1688–1739), Fürst zu Nassau-Dillenburg, siehe Christian (Nassau-Dillenburg)
 Diether von Nassau (um 1250–1307), Erzbischof und Kurfürst von Trier 

 Ernst Christoph von Nassau (1686–1755), deutscher Generalleutnant

 Gerlach von Nassau (1322–1371), Erzbischof von Mainz
 Gerlach I. (von Nassau) (um 1285–1361), Graf von Nassau und von Nassau-Sonnenberg, siehe Gerlach I. (Nassau)

 Jason John Nassau (1893–1965), US-amerikanischer Astronom
 Jean (Luxemburg) (1921–2019), Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau

 Johannetta von Nassau-Saarbrücken (1496–1556), Äbtissin des Klosters Herbitzheim 

 Otto I. von Nassau († 1289/1290), Graf von Nassau und Begründer der ottonischen Linie des Hauses Nassau, siehe Otto I. (Nassau)

 Reinhard von Nassau-Beilstein (nach 1374–1414/1418), Mitregent der Grafschaft Nassau-Beilstein, siehe Reinhard (Nassau-Beilstein)
 Renatus von Oranien-Nassau (1519–1544), Fürst von Orange aus dem Haus Nassau, siehe Renatus (Oranien-Nassau)
 Ruprecht VII. von Nassau-Sonnenberg († 1390), Sohn des Grafen Gerlach I. von Nassau, siehe Ruprecht VII. (Nassau-Sonnenberg)
 Ursula von Nassau-Hadamar (1598–1638), durch Heirat Gräfin von Nassau-Hadamar
 Walrad von Nassau-Usingen (1635–1702), Graf und Fürst von Nassau-Usingen sowie kaiserlicher General, siehe Walrad (Nassau-Usingen) 

Siehe auch:
 Haus Nassau
 Stammliste des Hauses Nassau
 Nassau

Familienname